Tommy Söderbeg (Estocolmo, 19 de agosto de 1948) é um ex-futebolista e treinador profissional sueco.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suécia
Treinadores de futebol da Suécia
Treinadores do IF Brommapojkarna
Treinadores do Djurgårdens IF Fotboll
Treinadores do AIK Fotboll
Treinadores da Seleção Sueca de Futebol
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Treinadores da Eurocopa de 2000
Treinadores da Eurocopa de 2004